


Lista de mai jos conține localitățile din județul Caraș-Severin.

Vezi și 
Județele României

Caraș-Severin
Localități
 Listă, Localități